Ubatã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ubatã (ort), Bahia, 
 Ubatã (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar